La Slovenia Centrale (ufficialmente in sloveno Osrednjeslovenska statistična regija) è una delle 12 regioni statistiche in cui è suddivisa la Slovenia. È la regione più popolosa del paese e ne comprende la capitale.

Ne fanno parte una città e i seguenti 25 comuni:

Note

Regioni statistiche della Slovenia